Osage es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Osage (Kansas)
Condado de Osage (Misuri)
Condado de Osage (Oklahoma)